Fernando Farulli – pittore e incisore italiano
 Piero Farulli – violista italiano
 Ugo Farulli – direttore teatrale, commediografo e attore italiano